Suchy steht für:

 Suchy, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Suchý, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien

Suchy bzw. Suchý ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Suchy (tschechisch Vojtěch Suchý; 1783–1849), tschechischer Miniaturmaler
 Irene Suchy (* 1960), österreichische Musikwissenschaftlerin, Publizistin, Ausstellungsmacherin, Redakteurin und Moderatorin
 Jan Suchý (1944–2021), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jiří Suchý (* 1931), tschechischer Schauspieler und Autor
 Kurt Suchy (1926–2013), deutscher theoretischer Physiker
 Marek Suchý (* 1988), tschechischer Fußballspieler
 Radoslav Suchý (* 1976), slowakischer Eishockeyspieler
 Viktor Suchy (1912–1997), österreichischer Redakteur, Verlagslektor, Schriftsteller und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Carl Suchy & Söhne, böhmischer Uhrenfabrikant und k.u.k. Hoflieferant